Эсяново:
 Эсяново — деревня в Виловатовском сельское поселении Горномарийского района Марий Эл.
 Эсяново — деревня в Усолинском сельском поселении Горномарийского района Марий Эл.